Gutenbrünnen bezeichnet folgende geographische Objekte:
 Gutenbrünnen (Kaufdorf), Ortsteil der Gemeinde Kaufdorf, Schweiz
 Gutenbrunnen (Wahlern), Ortsteil der Gemeinde Wahlern, Schweiz

Siehe auch:
 Gutenbrunnen